Bultaco é uma companhia motociclística espanhola, sediada em Barcelona.

História 
A companhia foi estabelecida em 1958 e atuou até 1983, retornando as atividades em 2014.

Ligações externas 
Sitio oficial 

Fabricantes de motocicletas da Espanha